Мякотино — название населённых пунктов в России.

 Мякотино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Мякотино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Мякотино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Мякотино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.